Раймбаут:

 Раймбаут Оранский (1147—1173) — трубадур, сеньор Ауренги и Кортенсона.
 Раймбаут де Вакейрас (ок. 1180—1207) — трубадур из Прованса.